Жизнь:
 Жизнь — форма существования материи, время существования живого организма.
 «Жизнь» — математическая игра.
 Жизнь — свойство игровых персонажей в компьютерных играх, определяемое как период между началом и концом игры.
 Жизнь — посёлок в Тульской области России.

В культуре 
 «Жизнь» () — роман Ги де Мопассана (1883).
 «Жизнь» — неоконченная симфония П. И. Чайковского (1890—1891).

Фильмы 
 «Жизнь» () — драма Александра Астрюка по роману Ги де Мопассана (Франция — Италия, 1958).
 «Жизнь», или «Судьбинушка» () — драма Айварса Фрейманиса (Рижская киностудия, 1989).
 «Жизнь», или «Пожизненно!» () — трагикомедия Теда Демме (США, 1999).
 «Жизнь» () — документальный фильм производства BBC (Великобритания, 2011).
 «Жизнь» () — драма Стефана Бризе (Франция — Бельгия, 2016).

Пресса 
 «Жизнь» — российская газета-таблоид, яркий образец «жёлтой прессы», выходящая в Москве с 2001 года.
 «Жизнь» — газета, общественно-политическое издание, выходящее в Донецке.
 «Жизнь» — ежедневная газета, выходившая в Санкт-Петербурге в 1881 году.
 «Жизнь» — ежедневная газета, выходившая в Москве в 1885 году.
 «Жизнь» — литературно-политический журнал, выходивший с 1897 по 1902 год.
 «Жизнь» — ежемесячный литературно-художественный, научно-популярный журнал, выходивший в Санкт-Петербурге в 1906—1907 годах.
 «Жизнь» — легальный общественно-политический журнал меньшевиков-ликвидаторов, выходивший в Москве в 1910 году.
 «Жизнь» — ежемесячный литературно-художественный и научно-популярный журнал, выходивший в Москве в 1922 году.
 «Жизнь» — журнал литературы, быта и общественной жизни, единственный номер которого вышел в Москве в 1924 году.

См. также 
 Życie (журнал) — польский еженедельный журнал.
  (значения)
  (значения)
 Жить (значения)

Примечания